Луга́нск:

 Луганск — город
 Луганск — аэропорт Луганска.
 Луганск — станция Донецкой железной дороги в Луганске.
 Луганск — село в Карасукском районе Новосибирской области России.
 Луганск — село в Павлодарской области Казахстана.
 Луганск — батальон Национальной гвардии Украины.

См. также 
 Лугань (значения)
 Луганское
 Луганский